Второй дивизион Чили 1955 () — четвёртый сезон второй по значимости лиги чемпионата Чили. Лигу пополнила «Иберия», вылетевшая из Примеры. В турнир вернулась «Маэстранса Сентраль». Дивизион покинули «Депортиво Томас Бата» и «Ла Крус».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на сайте rsssf.com  

1955
Спорт в Чили в 1955 году
Чили